Chicago — cidade dos Estados Unidos, no estado de Illinois

Música
Chicago (banda) — banda de rock dos Estados Unidos
Chicago (canção de Michael Jackson)

Dramaturgia
Chicago (musical), de John Kender e Fred Ebb, estreou dos Estados Unidos em 1975
Chicago (filme de 1927), produção muda de Cecil B. DeMille
Chicago (filme de 2002), musical com Richard Gere e Catherine Zeta-Jones

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos